În contextul religiilor, ortodoxism, sau ortodoxie, se poate referi la:
 Creștinismul ortodox sau Bisericile ortodoxe, ramura răsăriteană a creștinismului separată de catolicism în urma Marii Schisme din 1054.

 Iudaismul ortodox, ramură a iudaismului.